Uraniabrücke steht für:
 Uraniabrücke (Wien), ein nicht umgesetztes Brückenprojekt in Wien
 den bis 1951 offiziellen Namen der Rudolf-Brun-Brücke in Zürich